— города Японии, население которых составляет 300 000—500 000 жителей, а площадь занимает более 100 км². Они определяются правительственным постановлением на основании параграфа 1, раздела 22, статьи 252 «Закона Японии о местном самоуправлении» и совместным решением городского совета города-кандидата и совета префектуры.

Центральным городам делегируются полномочия префектур в сфере дошкольного образования, охраны здоровья, финансов, планирования и развития города, но их объём намного меньше того, которым обладают города государственного значения Японии.

Список центральных городов 

По данным на 1 апреля 2018 года в Японии насчитывается 54 центральных городов.

Бывшие центральные города, ставшие городами, определёнными указами правительства

Центральные города запланированные к повышению статуса до городов, определённых указами правительства

Города, которые отвечают требованиям, но ещё не получившие статуса центрального города 
В следующих городах проживает более 300 000 человек, но они ещё не получили статус центрального города. Города, планирующие подать заявку на получение статуса центрального города, не указаны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Административное деление Японии